Nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto 2015 - Duo misto – competizione di nuoto con programma libero
 Nuoto sincronizzato ai Campionati mondiali di nuoto 2015 - Duo misto – competizione di nuoto con programma tecnico